The Circle Maker est un album double composé de Issachar joué par le Masada String Trio et de Zevulun joué par le Bar Kokhba Sextet, sorti en 1998 sur le label Tzadik. Les compositions sont de John Zorn.

Titres

Personnel
Masada String Trio :
Greg Cohen - basse
Mark Feldman - violon
Erik Friedlander - violoncelle

Bar Kokhba Sextet :
Cyro Baptista - percussion
Joey Baron - batterie
Greg Cohen - basse
Mark Feldman - violon
Erik Friedlander - violoncelle
Marc Ribot - guitare

Notes et références 

 Catalogue Tzadik 

Album musical sorti en 1998
Album publié par Tzadik Records
Album de John Zorn
Album de Masada